Municipio de Menominee puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Menominee (condado de Jo Daviess, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Jo Daviess.
 Municipio de Menominee (condado de Menominee, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Menominee.